Фильмография американской актрисы, комика, писательницы и телеведущей Вупи Голдберг.

Фильмографии актрис
Фильмографии США